Rakovica ist der Name mehrerer geographischer Orte 

in Bosnien und Herzegowina:
 Rakovica (Ilidžad), ein Dorf in der Općina von Ilidžad, Kanton Sarajewo
 Rakovica (Fluss), ein Fluss in Bosnien, der in die Una mündet 

in Kroatien:
 Rakovica (Karlovac), eine Gemeinde in der Gespanschaft Karlovac 
 Mala Rakovica, (deutsch: Klein-Rakovica) in der Großgemeinde Samobor in der Gespanschaft Zagreb 
 Velika Rakovica, (deutsch: Groß-Rakovica) in der Großgemeinde Samobor in der Gespanschaft Zagreb 

in Rumänien als ungarischer Name für:
 Racovița (Sibiu) (auch: Rakovica, Oltrákovica, deutsch: Rakowitz), im Kreis Sibiu, Region Siebenbürgen
 Racovița (Timiș) (auch: Rakovica, deutsch: Rakowitza) im Kreis Timiș, Region Banat

in Serbien (Раковица):
 Rakovica (Belgrad), eine Stadtgemeinde von Belgrad 
 Rakovica (Čajetina), ein Dorf in der Stadtgemeinde von Čajetina, Okrug Zlatibor 
 Selo Rakovica, (serbisch-kyrillisch Село Раковица), eine Stadtgemeinde von Voždovac (serbisch-kyrillisch Вождовaц), Belgrad
 Rakovica, ein serbisch-orthodoxes Kloster bei Zaječar an der bulgarischen Grenze
 Rakovica, ein serbisch-orthodoxes Kloster südlich von Belgrad

in Slowenien:
 Rakovica (Kranj), (deutsch: Hallegg in der Oberkrain), ein Ortsteil der Stadt Kranj

siehe auch: Rakowitz, Rakovic, Rakovice